Gantt kan syfta på följande:

 Gantt-schema – en typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika faser i projektet.
 Henry Gantt (1861–1919), skaparen av Gantt-schemat